Мафусал — имя нескольких ветхозаветных персонажей:
 Мафусал (Метушелах) — потомок Сифа, сына Адама.
 Мафусал (Метушаэль) — потомок Каина, сына Адама.

См. также 
 Мафусаил (значения)
 Фонд Мафусаила — некоммерческая организация, содействующая развитию антивозрастных исследований